Alexandre Gukov o Aliaksandr Hukau o Alexandr Gukov() (Minsk, Bielorrusia, 18 de marzo de 1972) es un nadador retirado especializado en pruebas de estilo braza. Fue campeón del mundo en la prueba de 200 metros espalda en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta de 1997. 

Representó a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en Sídney 2000.

Palmarés internacional

Referencias

Nadadores de estilo braza
Nadadores de Bielorrusia
Nacidos en Minsk
Campeones mundiales de natación